USS Montana je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Montana (ACR-13) 
 USS Montana (BB-67) 
 USS Montana (BB-51)

Montana